Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 828 dans le monde.

 RS-828 au Brésil
 Route nationale 828 en France